Дом по адресу: Крещатик, 25 («Дом со звездой», «Дружба») — трёхсекционное 15-этажное кирпичное жилое здание, построенное в 1954 году. Представляет собой одно из главнейших сооружений Крещатика, размещается на подъёме и завершает перспективу улицы Богдана Хмельницкого. Архитектура дома выдержана в стиле сталинских высоток. На первом этаже дома до 2010 года действовал двухзальный кинотеатр «Дружба», открытый в 1956 году.

Здание построено на основе конструктивной каркасной схемы, без несущей средней стены.

Комплекс составляет центральный 15-этажный жилой корпус, увенчанный башней и шпилем со звездой и обрамлённый двумя 9-этажными «крыльями». Также в единый комплекс с высоткой входят два 11-этажных жилых дома, симметрично расположенных по бокам высотки, вместе с соседними зданиями Крещатика они создают красивый и гармоничный архитектурный ансамбль.

Интересные факты 
 Архитекторы здания — А. Добровольский, А. Малиновский, П. Петрушенко, инженер — И. Скачков.
 На 1954 год постройки здание было самым высоким сооружением Киева, и держал позицию до 1981 года. Преемником стал Дом Торговли.
 Кинотеатр «Дружба» был открыт 16 февраля 1956 года. На данный момент не функционирует.
 Изначально на эскизах это здание выглядело иначе. Один из вариантов предполагал устройство приземистого массивного сооружения с большим куполом, который венчала многофигурная скульптурная группа. На парапете планировалось разместить до 16 фигур. Лестницу, которая вела к дому от Крещатика, и подпорную стенку также предполагалось дополнить скульптурами.

Ссылки 
 Бельведер. ул. Крещатик, 25
 ул. Крещатик, 25
 Зодчий, который восстанавливал Крещатик

Сталинские высотки
Достопримечательности Киева